Торсе:

 Торсе — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Торсе (острів) — найбільший острів озера Венерн (Швеція).